Termín roháček se užívá ve více významech.
 Roháček (křížovka) – druh jednoduché křížovky se shodnou legendou
 Roháček (rod) – české rodové jméno brouků z rodů Aesalus, Dorcus, Ceruchus, Platycerus a Sinodendron v čeledi roháčovitých, například Roháček jedlový.

dále se jméno Roháček vyskytuje jako místní jméno rybníků:
 Roháček (rybník) a Horní Roháček – rybníky v obci Třebešice v okrese Benešov 

a také jako příjmení:
 Jozef Roháček (1877–1962) – překladatel bible do slovenštiny
 Šimon Roháček (1873–1934) – slovenský a československý podnikatel, tiskař, typograf, publicista, politik 
 Ivan Vladimír Roháček (1909–1977) – slovenský šachista
 Jiří Roháček (* 1962) – český historik umění a pedagog

Externí odkazy